Le bilan saison par saison de l'ES Sétif retrace le parcours de l'ES Sétif depuis ses débuts en compétition en 1962.

Bilan saison par saison 
mise a jour  ;17 mars 2017  *

Le tableau suivant présente les résultats de l'ES Sétif dans les diverses compétitions nationales et internationales depuis la saison 1962-1963, après l'indépendance de l'Algérie.

Après l'indépendance 
Le parcours de l'ES Sétif après l'indépendance de l'Algérie en 1962 est le suivant :

Légende
Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus; Bp = buts pour; Bc = buts contre; Diff = différence de buts; n.c. : non connu

Depuis 1964 jusqu'au 2021 :

Bilan de l'ESS en championnat 

Bilan de ll'ESS en championnat à partir de 1962 :

Notes et références

Notes

Références 

ES Sétif
Entente sportive de Sétif